Il doppio del torneo di tennis New Haven Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Garrow e Mark Kaplan che hanno battuto in finale Craig Campbell e Miguel Dungo 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Bryan Shelton /  Kenny Thorne (quarti di finale)
 Nevio Devide /  Alberto Paris (primo turno)

 Ville Jansson /  James Schor (semifinali)
 Brett Custer /  Mark Petchey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Haven Challenger 1989